Teaterhögskolan kan syfta på:

Teaterhögskolan i Helsingfors
Teaterhögskolan i Stockholm
Teaterhögskolan i Göteborg
Teaterhögskolan i Malmö
Teaterhögskolan i Luleå

Se även
Scenskola